Bundestagswahlkreis 38 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Osnabrück-Land (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg (2009)
 Bundestagswahlkreis Osnabrück-Land (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Hannover-Land I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hannover III (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Celle (1949 bis 1961)